Моро́ — поширене французьке (Моро́; ) та італійське (Мо́ро; ) прізвище.

Французькі прізвища 
 Гюстав Моро (1826—1898) — французький художник, представник символізму.
 Жан Моро (1763—1813) — генерал часів Першої республіки.
 Жан-Батіст Моро — скульптор, батько трьох синів скульпторів Іпполіта, Матуріна та Огюста.
 Жанна Моро (1928—2017) — французька :актриса, співачка, режисер, найбільше визнання отримала зі ролі у стрічках режисерів нової хвилі.
 Іпполіт Моро (1832—1927) — скульптор
 Йоланда Моро ( 1953) — бельгійська акторка та кінорежисер.
 Матурін  Моро (1822—1912) — скульптор
 Огюст  Моро (1834—1917) — скульптор

Італійські прізвища 
 Альдо Мо́ро (1916—1978) — політичний діяч, 54-й Голова Ради Міністрів Італії в 1963—1969 і 1974—1976 роках, християнський демократ.
 Джузеппе Мо́ро (, 1921—1974) — італійський футболіст, воротар.
 Крістофоро Моро() — 67-й венеціанський дож.
 Федеріка Мо́ро (;  20 лютого 1965) — італійська акторка, модель.

Американські прізвища 
 Джанет  Моро (1927) — американська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (1952).

Інші 
 Моро — група етнічно споріднених малайсько-полінезійських народностей, які проживають на архіпелазі Сулу та інших островах Філіппін.
 Моро Артур (1909—1989) — ерзянський поет, військовий журналіст, кінорежисер, педагог національних шкіл, мистецтвознавець.

Моро — місто, штат Арканзас
 Моро — місто, штат Орегон

Див. також 
 2277 Моро (2277 Moreau) — астероїд головного поясу планети Юпітер, відкритий 18 лютого 1950 року.

Багатозначні терміни
Французькі прізвища
Італійські прізвища